Steuergemeinde steht für:
 Gemarkung, historische Verwaltungsgliederung des frühen 19. Jahrhunderts im heutigen Deutschland
 Steuergemeinde (Habsburgermonarchie) bzw. Katastralgemeinde in den Gebieten der Habsburgermonarchie